

Codici 
 ORU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oruro (Bolivia)
 oru – codice ISO 639-3 della lingua ormuri

Geografia
 Oru  – comune dell'Estonia, nella contea di Läänemaa
 Õru  – comune dell'Estonia meridionale, nella contea di Valgamaa